1. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne rozgrywane w dniach od 6 do 8 lutego 2004 roku w stolicy Iranu, Teheranie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2004
2004 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Iranie
2004 w Azji
Sport w Teheranie
2004 w Iranie